«Учитель на подмену» () — американский кинофильм 1993 года.

Сюжет 
Учительница средней школы Гейл Ричардсон узнаёт, что муж ей изменяет. В припадке ярости она убивает мужа, его любовницу, поджигает дом и убегает.

Год спустя мы находим её в другой школе в другом городе и под другим именем. Всё идёт гладко, пока люди не начинают портить её новую жизнь и интересоваться её скрытым прошлым. Гейл должна остановить их… любой ценой.

В ролях 
 Аманда Донохью — Гейл Ричардс / Лаура Эллингтон
 Далтон Джеймс — Джош Уайатт
 Наташа Грегсон Вагнер — Дженни
 Марк Уолберг — Райан Вестерберг
 Молли Паркер — Кортни
 Гэри Джонс — Эллиотт

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США